

Arte 
 Ira – affresco di Giotto nella Cappella degli Scrovegni

Codici
 IRA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kirakira (Isole Salomone)
 IRA – codice vettore ICAO di Iran Air
 Ira – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingue iraniche

Filosofia
 Ira – concetto della storia della filosofia occidentale

Geografia
 Grecia
 Ira – ex comune della Messenia, Peloponneso 
 Stati Uniti d'America
 Ira – township della Contea di St. Clair, Michigan
 Ira – città della Contea di Cayuga, New York
 Ira – città della Contea di Rutland, Vermont

Letteratura 
 Ira (Hela havet stormar) – romanzo di Arne Dahl

Musica
 I.R.A. Records – casa discografica indipendente italiana
 Ira – album di Iosonouncane del 2021
 Ira – gruppo death metal italiano
 Ira – rapper catanese

Onomastica
 Ira – nome proprio di persona maschile ebraico e inglese
 Ira – ipocoristico russo del nome proprio di persona femminile Irene

Psicologia
 Ira – stato psicologico alterato

Religione
 Ira di Dio – in teologia

Sigle
 Insufficienza Renale Acuta
 Istituto di radioastronomia – una delle strutture dell'Istituto nazionale di astrofisica
 Iniziativa per la Rinascita del Movimento Abolizionista (IRA-Mauritania) – organizzazione antischiavista fondata dal politico e attivista Biram Dah Abeid
 Internet Research Agency (nota anche come la fabbrica dei troll) – organizzazione di propaganda online affiliata al Cremlino
Irish Republican Army – organizzazione politica irlandese creata nel 1922 e sciolta nel 1969
Official Irish Republican Army – organizzazione politica irlandese creata nel 1969 e sciolta nel 2010
Provisional Irish Republican Army – organizzazione politica irlandese creata nel 1969
Continuity Irish Republican Army – organizzazione politica irlandese creata nel 1986
Real Irish Republican Army – organizzazione politica irlandese creata nel 1997

Pagine correlate
 Irish Republican Army (disambigua)

Altri progetti